Příjmení Frick nese více různých osobností:

 Johann Frick (1875–1958) – rakouský politik německé národnosti z Tyrolska
 Mario Frick – rozcestník
 Stephen Frick (* 1964) – americký astronaut
 Wilhelm Frick (1877–1946) – německý ministr vnitra a říšský protektor v Čechách a na Moravě

Podobná příjmení 
 Fric
 Fritz